Виборшки рејон је термин који може да се односи на:

 Виборшки рејон (Санкт Петербург), рејон Санкт Петербурга у Руској Федерацији
 Виборшки рејон (Лењинградска област), рејон у Лењинградској области у Русији